Хакарилья (), Шакарелья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 12,2 км². Население — 2100 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Jacarilla
 Índice estadístico municipal de Jacarilla
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте